Elsberry fait référence à :

 Elsberry, une ville du comté de Lincoln, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , une biologie marine américaine.

Voir aussi 
 Jacoby Ellsbury, un voltigeur américain de baseball.